Jiashan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mingguang Shi, härad, Anhui, 
 Jiashan Xian (härad i Kina), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar